Лахтин — русская фамилия.

Известные носители:
 Лахтин, Борис Александрович (1920—1987) — Герой Советского Союза, лётчик 62-го гвардейского отдельного авиационного полка 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта, гвардии лейтенант.
 Лахтин, Владимир Николаевич (1924—1989) — советский архитектор-градостроитель, педагог; доктор архитектуры, профессор.
 Лахтин, Леонид Кузьмич (1863—1927) — русский математик.
 Лахтин, Николай — русский гравёр XIX века.
 Лахтин, Николай Кузьмич (1861—1935) — русский инженер, профессор (материаловедение), заслуженный деятель науки и техники РСФСР.

См. также 
 Лахта
 Лахти (значения)